Looking Glass peut faire référence à :
 Opération Looking Glass, une opération de l’USAF consistant à faire voler en permanence un poste de commandement aérien durant la guerre froide ;
 Looking Glass, un chef Nez-Percés ;
 Projet Looking Glass ou LG3D, un projet de logiciel libre sous licence GPL visant la réalisation d'un environnement graphique complètement 3D ;
 Looking Glass Studios, un développeur de jeux vidéo britannique basé à Cambridge ;
 Looking Glass, un groupe de pop américain des années 1970 ;
 Looking Glass (The Watcher), thriller américano-canadien réalisé par Tim Hunter, sorti en 2018 ;
 Looking Glass Rock, un sommet de Caroline du Nord.